Orosi – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 Orosi – wulkan w Kostaryce
 Orosi – miasto w Kostaryce